Mansilla ist Bestandteil einer Ortsbezeichnung von: 

 Villamoros de Mansilla, einem Ort in der Provinz Léon, Spanien
 Mansilla de las Mulas, einem Ort in der Provinz Léon, Spanien
 Gobernador Mansilla, Ort in der Provinz Entre Ríos, Argentinien

Mansilla ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Mansilla (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Demetrio Mansilla Reoyo (1910–1998), spanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Rodrigo
 Eduarda Mansilla (1834–1892), argentinische Schriftstellerin, Journalistin und Komponistin
 Hugo C. F. Mansilla (* 1942), bolivianischer Soziologe und Politologe
 Humberto Mansilla (* 1996), chilenischer Leichtathlet
 Luis Mansilla (* 1986), chilenischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Luis Moreno Mansilla (1959–2012), spanischer Architekt, Teilhaber von Mansilla + Tuñón Architekten
 Miguel Mansilla (1953–2013), uruguayischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mancilla